

Geografia 
 Quevedo – città dell'Ecuador
 Cantone di Quevedo – cantone dell'Ecuador

Persone 
 Quevedo – cantante e rapper spagnolo
 Francisco de Quevedo – scrittore e poeta spagnolo
 José María Quevedo - allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo
 Kevin Quevedo - calciatore peruviano
 Laura Quevedo - cestista spagnola
 Leonardo Torres y Quevedo – ingegnere e matematico spagnolo
 Orlando Beltran Quevedo – arcivescovo cattolico filippino
 Pedro Benito Antonio Quevedo y Quintano – cardinale e vescovo cattolico spagnolo
 Roque Mesa Quevedo - calciatore spagnolo
 Teresita González Quevedo -  religiosa spagnola
  Vladem Lázaro Ruiz Quevedo - calciatore e allenatore di calcio brasiliano, noto come Delém
 William Quevedo - ex calciatore francese

Trasporti 
 Quevedo – stazione della metropolitana di Madrid